Ichise ist der Familienname folgender Personen:

 Nana Ichise (* 1997), japanische Fußballspielerin 
 Takashige Ichise (* 1961), japanischer Filmproduzent und Drehbuchautor